Boros László
 Boros László (1893–1974) újságíró
 Boros László (1923) újságíró, műfordító
 Boros László (1927–1981) jezsuita szerzetes, teológus
 Boros László (1935) tanár, egyházművészeti kutató
 Boros László (1937) geográfus
 Boros László (1939–2010) labdarúgó, csatár (Szegedi EAC)
 Boros László (1947) politikus (MSZP), országgyűlési képviselő (1990–1998)
 Boros László (1951–2020) a debreceni Grand Hotel Aranybika Venesz-díjas séfje
 Boros László (1950-2022) politológus, jogszociológus
 Boros László (1982) atléta, magasugró

Boross László
 Boross László (1931–2012) biokémikus, egyetemi tanár

Jegyzetek